Anna Maria Jansson kan syfta på:

AnnaMaria Fredholm (född 1979), tidigare AnnaMaria Jansson, svensk författare, journalist och sportkommentator
Anna Jansson (läkare) (1869–1950), svensk psykiater